De Podochileae vormen een tribus (geslachtengroep) van de Epidendroideae, een onderfamilie van de orchideeënfamilie (Orchidaceae).

De Podochileae zijn overwegend tropische, epifytische orchideeën in het bezit van pseudobulben.

Een aantal van deze geslachten, zoals Eria, Ceratostylis en Cryptochilus zijn zeer geliefd bij orchideeënkwekers.

Kenmerken
Podochileae zijn overwegend groenblijvende epifyten, zelden terrestrische orchideeën. De wortels zijn voorzien van een velamen. Meestal zijn er pseudobulben aanwezig, met bladeren aan de top; soms ontbreken de pseudobulben en zijn de bladeren verspreid over de stengel ingeplant.

De bloemen staan verspreid over de stengel, gedragen door een schutblad. De laterale kelkbladen zijn vergroeid met de voet van het gynostemium en vormen dikwijls een mentum, de kroonbladen zijn losbladig. Het gynostemium is stevig, al dan niet met een duidelijke voet, in de regel niet gevleugeld.

Verspreiding
Podochileae zijn verspreid over Zuidoost-Azië, India, Sri Lanka, het noorden van Australië, Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea. Eén geslacht, Stolzia, komt in Afrika voor.

Taxonomie
De taxonomie van deze groep staat er discussie. Deze beperkte indeling op basis van Cameron et. al (1999) en van den Berg et al. (2000) gaat uit van 3 subtribi, 25 geslachten met 1.230 soorten. De tribus is ook kandidaat om samengevoegd te worden met de Dendrobieae of de Vandeae.

De stamboom van de Podochileae zou er als volgt kunnen uitzien:

Subtribus: Eriinae
Geslachten:
Ascidieria  - Ceratostylis  - Cryptochilus  - Epiblastus  - Eria  - Mediocalcar  - Porpax  - Pseuderia  - Sarcostoma  - Stolzia  - Trichotosia

Subtribus: Podochilinae
Geslachten:
Appendicula  - Chilopogon  - Chitonochilus  - Cyphochilus  - Poaephyllum  - Podochilus

Subtribus: Thelasiinae
Geslachten:
Chitonanthera  - Octarrhena  - Oxyanthera  - Phreatia  - Rhynchophreatia  - Ridleyella  - Thelasis